Мартін Кліжан (;    р.) — словацький професійний тенісист. Переможець одиночного титулу серед хлопців на Відкритому чемпіонаті Франції в 2006 році, Кліжан став професіоналом у 2007 році та має найвищий у кар'єрі рейтинг №24 одиночного розряду в світі, досягнутий у квітні 2015 року.

Кар'єра

Юніорська кар’єра 
У 2005 році він виграв чемпіонат Європи серед юніорів у категорії до 16 років, як в одиночному, так і в парному розрядах. У парному розряді його партнером був співвітчизник Андрій Мартін. Потім Кліжан виграв одиночний конкурс серед хлопців на Відкритому чемпіонаті Франції 2006 року. 

Будучи юніором, Кліжан опублікував рекорд перемоги 54-21 в одиночному розряді та 58-18 у парному розряді. 1 січня 2007 року він досяг загального світового рейтингу серед хлопців №1.

2010–11: Дебют у топ 100 
У 2010 році Кліжан пройшов кваліфікацію на US Open. У своєму першому виїзді на турніри Великого шолома в основному розіграші він програв колишньому першому світовому номеру Хуану Карлосу Ферреро в першому турі.  Пізніше в цьому році Кліжан виграв свій перший турнір Челленджера як уайлдкард у своєму місті Братиславі на Відкритому чемпіонаті Словаччини. Згодом він потрапить у топ-100 у вересні наступного року.

2012: Дебют у топ-50 
У 2012 році Кліжан пройшов до п'яти фіналів туру «Челленджер», вигравши чотири, лише за два місяці з березня по травень. Він пройшов у другий раунд Великого шолома вперше у своїй кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Франції 2012 року, а потім піддався Ніколасу Махуту в чотирьох сетах, незважаючи на перший. Ці результати вперше в кар'єрі просунули його до топ-100 рейтингу. Він також дійшов до півфіналу в Кіцбюелі . У своєму дебюті на Уімблдоні  він переміг Хуана Ігнасіо Челу з рахунком 11: 9 у п'ятому сеті в першому раунді, а потім програв у п'яти сетах Віктору Троїцькому у другому раунді, незважаючи на 2:1 в сетах. Він брав участь в одиночному розряді чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 року, а також у парному розряді серед чоловіків з Лукашем Лацком. 

На відкритому чемпіонаті США 2012 року Кліжан вперше у своїй кар'єрі пройшов у четвертий раунд Великого шолома, перегравши п'ятого суперника Джо-Вільфріда Цонгу у другому раунді у чотирьох сетах.  До виграшу Кліжан ніколи не перемагав гравця, який займав вище 49-го місця в ATP Tour . Він обіграв Джеремі Шарді в прямих сетах, щоб дійти до четвертого раунду, де програв Маріну Чиличу . Потім він виграв два відповідні матчі Кубка Девіса проти Жоау Соузи та Гастао Еліаса.

Кліжан продовжив свою добру форму через два тижні після відкритого чемпіонату США, вигравши свій перший турнір ATP, обігравши Фабіо Фогніні у фіналі Відкритого чемпіонату Санкт-Петербурга 2012 року. Завдяки цьому результату він закінчив рік на позиції № 30 проти попереднього року, коли був № 117.

2013: Втрата форми 
У 2013 році Кліжан, як очікувалося, досяг щонайменше 20-ки найкращих. Однак із суперечливим характером Кліжан чергував добрі результати з дуже поганими. Після втрат у першому раунді на початку сезону він дійшов до чвертьфіналу в Роттердамі. Завдяки цьому результату він досяг найвищого рейтингу в одиночному розряді Світового №26.

Він продовжував погані результати до півфіналу в Касабланці. На Відкритому чемпіонаті Франції 2013 року він програв у другому турі проти екс-чемпіона Рафаеля Надаля, незважаючи на виграш першого сету. Згодом він брав участь у турнірі Челленджера в італійській Кальтаніссетті, де Кліжан зазнав шокуючої поразки від гравця без рейтингу Пабло Каррено Буста у першому колі. Потім Кліжан повернувся до основного туру і після виходу в чвертьфінал в Умазі та перемоги в матчі першого раунду в Монреалі проти Томаза Белуччі, програв у першому раунді кожного турніру, вигравши на Відкритому чемпіонаті США 2013 року, де програв Дональду Янгу. Шість тижнів він не грав через травму зап’ястя і відійшов від Санкт-Петербурга, де був захисником чемпіона.

2014: Повернення до форми 

Кліжан розпочав рік із програшу у першому раунді на турнірі Ноумеа, Нова Каледонія Челленджер, чемпіоном світу № 258 Кіммером Коппежансом. Після такого негативного старту він знайшов дуже хорошу наступну форму на Australian Open. Починаючи з кваліфікації, він досяг свого найкращого результату в Австралії, діставшись до третього раунду як щасливчик, який програв, де програв іншому щасливцю, який програв: Стефану Роберту .

Він продовжив свою добру форму на турнірі 500 у Ріо. Починаючи знову з кваліфікації, він дійшов до другого туру. Завдяки цьому Кліжан повернувся до першої сотні рейтингу у світі № 97.  У Сан-Паулу Кліжан дійшов до чвертьфіналу, де програв півфіналісту Томазу Белуччі .

Починаючи з чергової кваліфікації, Кліжан напрочуд виграв BMW Open, обігравши Михайла Южного та Томмі Хааса на шляху до фіналу, де він переміг першого посівного Фабіо Фогніні. Це був другий фінал та другий титул у кар'єрі Кліжана в основному колі. Він виграв обидва титули, обігравши у фіналі Фогніні.  На Ролан Гаррос Кліжан мав найкращий на сьогодні результат  Відкритого чемпіонату Франції. Він дійшов до третього раунду, перемігши 11-го світового Кей Нішікори в прямих сетах та Робіна Хаасе .

На початку трав'яного сезону він дійшов до чвертьфіналу, де його обіграв Річард Гаске в Істборні . На  Уімблдоні" він програв у першому раунді в чотирьох сетах колишньому чемпіону Рафаелю Надалю.

На Відкритому чемпіонаті Китаю Кліжан помстився, перемігши його Надаля в чвертьфіналі.

2015–16: Дебют 25 найкращих, 2 титули ATP 500 
Кліжан виступав на Відкритому чемпіонаті Австралії 2015 року як 32-й. Він програв під час другого матчу проти Жоау Соузи.

Кліжан виграв свій третій титул у парному розряді ATP на Ріо Оупен разом із Філіппом Освальдом.

Він зіграв два одиночні матчі, а також парний матч у поєдинку Кубка Девіса проти Словенії, яку Словаччина виграла з рахунком 5:0. Спочатку словацькі номінації були оголошені без Кліжана, але згодом він змінив своє рішення і вирішив взяти участь у поєдинку. 

У квітні Кліжан виграв свій третій титул ATP у Касабланці, перемігши у фіналі Даніеля Гімено-Травера . У Барселоні він дійшов до півфіналу, де програв екс-чемпіону Кей Нісікори .

На Відкритому чемпіонаті Франції 2015 року Кліжан переміг Френсіс Тіафо в першому раунді і програв Жилю Сімону в другому раунді.  Потім він отримав уайлд-кард у претендента в Простейові.  У першому раунді він переміг словацького гравця Норберта Гомбоса, але у другому раунді програв молодому сербському гравцеві Ласло Джере .

На Уімблдоні Кліжан програв у першому турі Фернандо Вердаско.

У липні Кліжан знову грав за Кубок Девіса за Словаччину і виграв обидва свої матчі. 

На US Open він виграв свій перший матч проти Флоріана Майєра. Однак у другому турі він програв №27 Джеремі Шарді. У вересні він дійшов до півфіналу в Меці.

Кліжан розпочав 2016 рік з перших раундів у Дохі та Сіднеї. У першому турі Відкритого чемпіонату Австралії він програв у п’ятійці 24-му посіву Роберто Баутісті Агуту.

У лютому Кліжан дійшов до півфіналу в Софії, де програв Віктору Троїцькому.

Згодом він виграв свій четвертий титул у Роттердамі, обігравши Гаеля Монфіса у фіналі, повернувшись із сету. На шляху до титулу Кліжан врятував вісім матч-очок (п'ять проти Роберто Баутіста Агута і три проти Ніколаса Махута ). 

Кліжан здобув свій другий титул ATP 500 на Відкритому чемпіонаті Німеччини 2016 року, перемігши Пабло Куеваса у фіналі поспіль.

2017: Травми 
Кліжан розпочав сезон у Ченнаї, де отримав прощання у першому раунді та програв у другому раунді Альяжу Бедене . Після цього відбувся програш у першому раунді в Сіднеї, де він пограв з травмою стопи. Потім він програв щільний матч із п’яти сетів проти  No4 Стана Вавринки на Відкритому чемпіонаті Австралії. 

Кліжан дійшов до чвертьфіналу як у Софії  і в Роттердамі .  Оскільки він був захисником чемпіона в Роттердамі, його рейтинг значно знизився після цих турнірів.  В Акапулько Кліжан програв у першому раунді першому Новаку Джоковичу . 

На відкритому чемпіонаті BNP Paribas 2017 року Кліжан програв у другому раунді Пабло Куевасу, а в першому раунді Маямі в першому раунді Бенуа Пайру. Після цього в Марракеші програвся перший тур проти кваліфікатора Ласло Джере. Кліжан потрапив у основну розіграш Мастер-класу Монте-Карло 2017 року, але в першому раунді програв Ніколасу Альмагро, отримавши два ігрові пенальті за неспортивну поведінку в третьому сеті.  У Будапешті Кліжан переміг двох кваліфікаторів: Максиміліана Мартерера та Бйорна Фратангело, а потім програв остаточному переможцю Лукасу Пуйє .  У Мюнхені Кліжан переміг Ніколаса Кікера та Мішу Звєрєва, а потім програв Чун Хеону в чвертьфіналі. 

На відкритому чемпіонаті Франції 2017 року Кліжан переміг Лорана Локолі в першому турі, а потім програв першому світовому Енді Мюррею. . У Простейові Кліжан програв у другому турі відбірному Маркусу Ерікссону (на той час 476 місце).  У Попрад-Татрах він програв Роберто Карбалесу Баєні в чвертьфіналі. 

Кліжан зіграв один турнір на траві до Уімблдону. В Анталії він прорав у матчі першого раунду проти Марселя Ілхана .  На  Уімблдоні Кліжан знову пішов у перший тур, цього разу зіграв з Новаком Джоковичем.  Після відрахування балів за перемогу на Відкритому чемпіонаті Німеччини 2016 року Кліжан випав із топ-100.

2018: 6-й титул ATP 
Кліжан вийшов у 1/8 фіналу на  Софії Опен, де його перемогли Стен Вавринка у трьох сетах. У березні Кліжан виграв турнір  Індіан Уеллс Челленджер" .  Пізніше на Barcelona Open пізніше року він вперше за п'ять поєдинків переміг Новака Джоковича (1-4).  Потім Кліжан програв у чвертьфіналі Рафаелю Надалю .  У Мюнхені Кліжан потрапив у основний розіграш і вийшов у чвертьфінал, де програв Чун Хеону . 

Кліжан пройшов кваліфікацію до основної секції Ролан Гаррос, де програв у другому турі Гаелю Монфісу .  Протягом сезону трави Кліжан не грав на жодному турнірі АТР. 

Увійшовши у відкритий чемпіонат Джералі 2018 у Кіцбюелі з рекордом кар’єри 127–128 в одиночному розряді, Кліжан забезпечив, що його рекорд матиме більше перемог, ніж програшів, не лише вийшовши у півфінал, але також продовживши та вигравши весь турнір. Кліжан зробив саме це, перемігши Дениса Істоміна у фіналі, Домініка Тіма, а також Душана Лайовича у чвертьфіналі, проти якого він врятував два матч-очки.  Кліжан і Тім знову зустрілися у фіналі відкритого Санкт-Петербурга, цього разу Тім переміг. Це була перша втрата у 7 фіналах для Кліжана у фіналі ATP Wourld Tour.

2019 р. 
У Сіднеї Кліжан програв у другому турі Андреасу Сеппі .  Потім Кліжан програв у першому турі Відкритого чемпіонату Австралії Джо-Вільфрід Цонзі. 

Кліжан виступав за Словаччину в матчі Кубка Девіса проти Канади, він виграв один зі своїх одиночних каучуків, а також у парному розряді разом з Філіпом Полашеком, але Словаччина врешті-решт програла 2–3. У Софії Кліжан дійшов до чвертьфіналу, де програв майбутньому чемпіону Даніїлу Медведєву.

Статистика кар’єри

Графік виступу на турнірах Великого шолома 

(W) виграв; (F) фіналіст; (SF) півфіналіст; (QF) чвертьфіналіст; (#R) раунди 4, 3, 2, 1; (RR) круговий етап; (Q #) кваліфікаційний раунд; (А) відсутній; (NH) не проводиться. SR = коефіцієнт страйку (перемоги / змагання)

Записи

Примітки

Посилання

External links

Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Народились 1989

Словацькі тенісисти